Bundestagswahlkreis 172 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Lahn-Dill (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Marburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Schwalm-Eder (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Schwäbisch Hall – Hohenlohe (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Schwäbisch Hall (1980 bis 1990)
 Bundestagswahlkreis Göppingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Backnang (1949 bis 1961)